Ma Ning je jméno několika osob:

 Ma Ning (generál) (1922–2010), čínský komunistický generál, velitel letectva Čínské lidové osvobozenecké armády
 Ma Ning (rozhodčí) (* 1979), čínský fotbalový rozhodčí